Тан () — китайське прізвище. Відомі носії:
 Тан Бінь — веслувальниця, олімпійська чемпіонка
 Тан Ді — художник і поет часів династії Юань
 Тан Дун — композитор
 Тан Еньбо — генерал Гоміндану
 Тан Єсо — південнокорейська настільна тенісистка, олімпійська медалістка
 Тан І — плавчиня, олімпійська медалістка
 Тан Їнь — художник, каліграф і поет часів династії Мін
 Тан Менні — синхроністка, олімпійська медалістка
 Тан Сяньцзу — драматург і поет часів династії Мін
 Тан Фей — голова уряду Республіки Китай
 Тан Цзінчжи — плавчиня
 Тан Цзясюань — міністр закордонних справ КНР
 Тан Шуньчжі — інженер, математик, державний службовець, відомий майстер бойових мистецтв часів династії Мін

Китайські прізвища